Young település az USA Oregon államában
 Young település Uruguayban
 Young a Kállay Saunders Band slágere